

Cinema
Breve incontro (Brief Encounter) – film del 1945 diretto da David Lean
Brief Encounter (film 2011) – film del 2011

Musica 
 Brief Encounter – EP dei Marillion del 1986
 Brief Encounter – album di Eddie Daniels del 2006
 Brief Encounter – opera lirica di André Previn del 2009

Televisione 
 Breve incontro (Brief Encounter) – film per la televisione del 1974 diretto da Alan Bridges